Cortina kan avse:

 Cortina d'Ampezzo, en stad och kommun i provinsen Belluno i Veneto, Italien
 Cortina sulla Strada del Vino, en ort och kommun i provinsen Sydtyrolen i regionen Trentino-Sydtyrolen i Italien
 Ford Cortina, en brittisk mellanklassbil som tillverkades mellan 1962 och 1983
 Lotus Cortina, resultatet av ett samarbete mellan Ford och Lotus